Джонс, Артур:
 Джонс, Артур Аллен (1926—2007) — основатель корпораций Nautilus, Inc. и MedX, Inc., также изобретатель силовых тренажёров «Наутилус».
  (?—1669) — ирландский пэр и политик, сидевший в ирландской и английской Палатах общин.